KHL 2015-16 var den 8. sæson af ishockeyligaen KHL. Turneringen havde, ligesom den foregående sæson, deltagelse af 28 hold og blev indledt med et grundspil, hvor holdene hver spillede 60 kampe. Herefter gik otte hold fra hver konference videre til slutspillet om Gagarin-pokalen.

Finalen om Gagarin-pokalen blev vundet af HK Metallurg Magnitogorsk med 4-3 i kampe over det tidligere storhold HK CSKA Moskva, som var i sin første mesterskabsfinale siden 1992. Den afgørende kamp blev spillet i Moskva den 19. april 2016, hvor udeholdet sikrede sig Gagarin-pokalen for anden gang ved at vinde kampen med 3-1.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af de samme 28 hold som sidste sæson, bortset fra at Atlant Moskovskaja Oblast var blevet erstattet med Spartak Moskva. Holdene var inddelt i to konferencer, øst og vest, med 14 hold i hver. Hver konference var yderligere inddelt i to divisioner med syv hold i hver.

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Stillinger og resultater

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 60 kampe i grundspillet fordelt på:
 24 kampe mod de andre seks hold i samme division (to hjemme- og to udekampe mod hvert hold).
 14 kampe mod de syv hold i den anden division i samme konference (en hjemme- og en udekamp mod hvert hold).
 14 kampe mod holdene i den anden konference (syv hjemme- og syv udekampe).
 Fire ekstra kampe mod hold fra egen konference og fire ekstra kampe mod hold fra den anden konference, programlagt under hensyntagen til regionale og logistiske aspekter.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

I hver konference gik de to divisionsvindere videre til slutspillet om Gagarin-pokalen sammen med de seks bedste af resten af holdene i konferencen.

Vestkonferencen

Østkonferencen

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af otte hold fra hver konference og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe. I hver konferences seededes de otte hold fra 1 til 8. De to divisionsvindere blev seedet som nr. 1 og 2, mens de resterende seks hold blev seedet som nr. 3-8. I hver runde spillede det højst seedede tilbageværende hold mod det laveste seedede hold osv. Vinderne af de to konferencefinaler mødtes i finalen om Gagarin-pokalen.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Konferencekvartfinaler 

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencesemifinaler 

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencefinaler 

Vestkonferencen

Østkonferencen

Finale om Gagarin-pokalen

Kilder / eksterne henvisninger 
KHL

Noter 

Sæsoner i KHL
Ishockey i 2015
Ishockey i 2016